Алексе́й Ива́нович Ивано́в:

 Иванов, Алексей Иванович (1878—1937) — китаевед, лингвист-тангутолог.
 Иванов, Алексей Иванович (1890—1976) — российский и советский историк церкви, учёный-библеист.
 Иванов, Алексей Иванович (1904—1966) — генерал-майор медицинской службы, начальник военно-морской медицинской академии.
 Иванов, Алексей Иванович (1922—1999) — Герой Социалистического Труда.
 Иванов, Алексей Иванович (1923—1945) — Герой Советского Союза.
 Иванов, Алексей Иванович (род. 1970) — российский учёный-агроном, член-корреспондент РАН.